Hangűr, hangrés vagy hiátus: magánhangzók közt fellépő űr, amely gyakran közbeékelt hangokkal töltődik be.
Hangszalagrés, hangrés vagy glottis: a hangszalagok közötti nyílás.